De viris illustribus (spesso tradotto Le vite degli uomini illustri) è il titolo di varie opere di autori latini ed italiani
De viris illustribus di Cornelio Nepote
De viris illustribus di Gennadio di Marsiglia
De viris illustribus di Gaio Svetonio Tranquillo
De viris illustribus Urbis Romae di Aurelio Vittore
De viris illustribus di San Girolamo
De casibus virorum illustrium di Giovanni Boccaccio
De viris illustribus di Francesco Petrarca
De viris illustribus urbis Romae a Romulo ad Augustum di Charles François Lhomond

In italiano:
Vite degli uomini illustri (1975) di Achille Campanile